Les Alpes grecques ou Alpes grées (Alpes Graiæ) sont une des 17 anciennes provinces romaines de la Gaule au .

Souvent liée à la province des Alpes pennines (), cette province se situait entre les provinces nommées Alpes maritimæ, Viennensis, Maxima Sequanorum et l'Italie. Elle avait sans doute pour siège administratif Civ. Helvetiorum ou Aventicum (Avenches), et pour villes principales Darantasia ou Civitas Centronum (Moûtiers en Tarentaise), Octodurus ou Civitas Vallensium (Martigny).

Ce territoire représente à peu près le bassin du Haut-Rhône jusqu'au lac Léman, la vallée de Suse, le Briançonnais et le val de Prégalas.

Les Alpes grecques sont ainsi nommées car, selon la légende, seul Hercule aurait réussi à y faire passer une armée.

Voir aussi

Bibliographie 
 Albanis Beaumont, Description des Alpes Grées et Cottiennes, 2 vol., Paris, 1802

Articles connexes 
 Alpes grées

Source 

Monde gallo-romain
Province romaine
Histoire de la Savoie